Патріс Шеро (, 2 листопада 1944, Лезініє — 7 жовтня 2013, Париж) — французький кінорежисер, театральний режисер-постановник, актор.
 Фред Шеро (англ. Fred Shero, нар. 23 жовтня 1925, Вінніпег — пом. 24 листопада 1990, Камден) — канадський хокеїст.